FS 209 bezeichnet:
 FS 209 (Dampf)
 FS 209 (Diesel)